Canada
Divisione No. 19 – divisione censuaria dell'Alberta
Divisione No. 19 – divisione censuaria del Manitoba